Scrub – tecnica di esfoliazione e purificazione della pelle usata per lo più in ambito estetico
 Scrub – tipo di territorio caratteristico dell'Oceania
 Scrub – isola dei Caraibi
 Scrub – gergo anglo-americano per la divisa del chirurgo (cfr. Scrubs - Medici ai primi ferri)